Balzac (Charente), municipi al departament del Charente (regió de la Nova Aquitània, França) 
 Balzac (cràter), cràter d'impacte al planeta Mercuri 
 Balzac (llibre), biografia que Stefan Zweig va dedicar a Honoré de Balzac en 1920 
 Honoré de Balzac (Tours, 1799 - París, 1850), novel·lista francès